Harku se poate referi la:

Diviziuni admnistrative
 Harku, comună (vald) în Regiunea Harju, Estonia

Localități
 Harku, târgușor (alevik) în comuna Harku (Estonia)